Broad Oak – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent, w dystrykcie Ashford
 Broad Oak – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent, w dystrykcie Canterbury
 Broad Oak – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Broad Oak – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Broad Oak – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex, w dystrykcie Rother
 Broad Oak – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Broad Oak – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Broad Oak – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbrii
 Broad Oak – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Merseyside
 Broad Oak – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Broad Oak – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex, w dystrykcie Wealden
Zobacz też:
 Broadoak